Królestwo Litwy (1251-1263)
 Królestwo Litwy (1918)